Большо́е — топоним:

Населённые пункты 
 Казахстан
 Большое — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 
 Россия
 Большое — село в Красненском районе Белгородской области.
 Большое — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Большое — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Большое — село в Вологодском районе Вологодской области.
 Большое — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Большое — село в Пронском районе Рязанской области.
 Большое — деревня в Сладковском районе Тюменской области.

Озёра

Казахстан 
 Большое — озеро в Восточно-Казахстанской области.
 Большое — озеро в Пресногорьковском сельском округе Узункольского района Костанайской области.
 Большое — озеро в Узункольском сельском округе Узункольского района Костанайской области.

Россия 
 Большое — второе название Чёрного озера в Московской области
 Большое — озеро в городе Фрязино Московской области
 Большое — второе название озера Ужово в Плюсском районе Псковской области
 Большое — озеро в Ершовской волости Псковского района Псковской области
 Большое (Крипецкое) — озеро в Торошинской волости Псковского района Псковской области
 Большое — в Островском районе Псковской области
 Большое (озеро, Красноярский край)
 Большое (озеро, Мурманск)
 Большое (озеро, Татарстан)
 Большое (озеро, Томская область)
 Большое (озеро, Якутия)
 Большое (озеро, Камчатский край)
 Большое — в Сортавальском районе Карелии.
 Большое — в Беломорском районе Карелии.
 Большое — в Муезерском райне Карелии.
 Большое — озеро в Калевальском районе Карелии.
 Большое — озеро в Калевальском районе Карелии.
 Большое — в Вологодской области.

См. также 
 Нижнее Большое
 Вышнее Большое
 
 
 
 Посёлок Торфопредприятия «Большое»